Lješnica (gmina Bijelo Polje) – miasto w Czarnogórze, w gminie Bijelo Polje
 Lješnica (gmina Kučevo) – wieś w Serbii, w okręgu braniczewskim, w gminie Kučevo
 Lješnica (gmina Petnjica) – wieś w Czarnogórze, w gminie Petnjica